Betyka - dawna nazwa południowej części Hiszpanii. Obecnie kraina ta wchodzi w skład Andaluzji.

Zobacz też 
 Góry Betyckie
 Hispania Baetica

Andaluzja